Short kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew Edward Z. Short
 Lester L. Short
 Charles Wilkins Short

Robotskapade auktorsförkortningar